Förkortningen ODF kan stå för flera saker:

 OpenDocument format – ett öppet, XML-baserat dokumentformat inom IT-världen, standardiserat som ISO/IEC 26300.
 OpenDocument Foundation – en av de organisationer som ursprungligen utvecklade OpenDocument format. Organisationen har sedan november 2007 i praktiken ingen verksamhet.
 Optical distribution frame – teknisk utrustning i exempelvis elektronikrack avsedd för att koppla samman eller avsluta ("terminera") datakabel. Systemet kan liknas vid korskoppling i större telefonväxlar ("Main distribution frame", MDF) i telestationer, men används uteslutande för fiberoptisk kabel.
 Oregon Department of Forestry – motsvarigheten till skogsstyrelsen i Oregon, USA.